MCV steht für:
 Dacia Logan MCV, ein Multi Convivial Vehicle von Dacia
 Manufacturing Commercial Vehicles, ägyptischer Nutzfahrzeughersteller
 Megacity Vehicle, frühe Entwicklungsbezeichnung des BMW i3, siehe BMW i3 #Entwicklung und Vertrieb
 Mainzer Carneval-Verein
 Mombacher Carneval Verein, ebenfalls aus Mainz
 MTC Aviación (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

Medizin:
 mean corpuscular volume, die mittlere Zellgröße der peripheren Erythrozyten, siehe Mittleres Erythrozyteneinzelvolumen
 Merkelzell-Polyomavirus (inkorrekt anstelle der üblichen Kurzbezeichnung MCPyV)
 Molluscum-contagiosum-Virus
 Mutiertes Citrulliniertes Vimentin, ein Biomarker für rheumatoide Arthritis

Abkürzung